Korotkow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Michailowitsch Korotkow (1909–1961), 1946 bis 1957 stellvertretender Leiter des Auslandsnachrichtendienstes des KGB der UdSSR
 Alexei Andrejewitsch Korotkow (1910–1967), sowjetischer Chemiker
 Fjodor Fjodorowitsch Korotkow (1902–1973), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Gennadi Petrowitsch Korotkow (1898–1982), sowjetischer Generalleutnant
 Ilja Jewgenjewitsch Korotkow (* 1983), russischer Leichtathlet
 Jegor Wadimowitsch Korotkow (* 1986), russischer Freestyle-Skier
 Jewgeni Alexandrowitsch Korotkow (* 1987), russischer Eishockeyspieler
 Nikolai Sergejewitsch Korotkow (1874–1920), russischer Arzt und Chirurg
 Pawel Michailowitsch Korotkow (1907–1983), russischer Sportler
 Sergei Alexandrowitsch Korotkow (1951–1998), russischer Eishockeyspieler
 Wolodymyr Korotkow (* 1966), ukrainischer Segler 
 Wladimir Wiktorowitsch Korotkow (* 1948), sowjetischer Tennisspieler 

Siehe auch:

 Korotki